De naam Blasius kan verwijzen naar:
 Blasius van Sebaste (ca. 3e eeuw), martelaar en heilige
 Gerardus Leonardus Blasius (1627-1682), hoogleraar medicijnen
 Joan Leonardsz Blasius (1639-1672), schrijver en advocaat
 Eleonora Blasius, zus van Joan Blasius, kunstschilder
 Johann Heinrich Blasius (1809-1870), Duits bioloog
 Paul Richard Heinrich Blasius (9 August 1883 – 24 April 1970), Duits natuurkundige gespecialiseerd in vloeistofdynamica
 Wilhelm Blasius (1845 – 1912), Duits vogelkundige, zoon van Johann Heinrich Blasius.